

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podkrzacze – część wsi Zagrody w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 Pidkrzacze – część wsi Dąbrówka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa